Septum, fra latin: saeptum "indhegning" eller "skillevæg", benyttes i flere sammenhænge:

 næseskillevæggen septum nasi
 en piercing gennem denne: septum-piercing
 væggen mellem venstre og højre hjertekammer.
 væggen mellem hullerne i en kollimator til et gammakamera.